VfR Garching (celým názvem: Verein für Rasenspiele Garching 1921 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Garching bei München. Založen byl v roce 1921. Od sezóny 2016/17 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Stadionu am See s kapacitou 4 000 diváků. Klubové barvy jsou černá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl basketbalu, budō, házené, lehké atletiky, tanečního sportu, gymnastiky a volejbalu.

Památné zápasy 

Zdroj: 

 1972: Přátelský zápas proti Bayernu Mnichov v Garchingu při účasti 4 000 diváků. Za Bayern v zápase nastoupili reprezentanti Franz Beckenbauer, Gerd Müller a spol.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2002–2003: Kreisliga München – sk. 4
 2003–2004: Bezirksliga Oberbayern Nord
 2004–2005: Kreisliga München – sk. 4
 2005–2009: Bezirksliga Oberbayern Nord
 2009–2012: Bezirksoberliga Oberbayern
 2012–2013: Landesliga Bayern Südost
 2013–2014: Fußball-Bayernliga Süd
 2014–2015: Fußball-Regionalliga Bayern
 2015–2016: Fußball-Bayernliga Süd
 2016– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky  

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1921